Individually Quick Frozen ou IQF est une technique de surgélation de produits alimentaires. 

Elle est adaptée pour les petits produits fragiles tels petits fruits et légumes, dés de jambon ou fromage, crevettes, etc. Elle évite que les pièces ne s'agglomèrent entre elles et rend la manipulation plus facile.

Elle peut ne surgeler que la surface des pièces, puis un autre procédé de masse sert à congeler l'intérieur. Elle consiste en une surgélation éclair des pièces sur un convoyeur.

Réfrigération
Technique industrielle